Ворлі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 115 км на південь від Орлеана, 17 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 243,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ворлі на сайті французького Національного інституту географії
 Ворлі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ворлі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ворлі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ворлі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер